Atari POKEY (Pot Keyboard Integrated Circuit) — электронный компонент, специально разработанная фирмой Atari микросхема генерации звука и интерфейса с устройствами управления. Использовалась в 1980-х годах в ряде игровых систем от Atari — бытовых компьютерах, игровых консолях и аркадных игровых автоматах. Название микросхемы составлено из начальных слогов английских слов POtentiometer и KEYboard, так как эта микросхема часто использовалась для опроса клавиатуры и аналоговых устройств управления (типа paddle). Но в основном, POKEY стала известна благодаря своими возможностями генерации звуковых эффектов и музыки, получив своих поклонников, аналогично микросхемам MOS Technology SID и General Instruments AY-3-8910.

Микросхема выполнена в корпусе DIP40, и имеет маркировку C012294. В настоящее время её производство прекращено, однако её программная эмуляция используется в ряде эмуляторов, таких как MAME и эмуляторах 8-разрядных компьютеров от Atari.

2 февраля 1982 года патентным бюро США (USPTO) фирме Atari был выдан патент 4,314,236, действующий в США, на «Аппарат для создания множества звуковых эффектов». Он ссылается на возможности генерации звука POKEY. В качестве изобретателей указаны Steven T. Mayer и Ronald E. Milner.

Возможности 
 Звук
 4 полунезависимых канала
 Каналы могут быть включены в одной из конфигураций:
 Четыре 8-разрядных канала (имеется в виду разрядность счётчика-делителя частоты)
 Два 16-разрядных канала
 Один 16-разрядный и два 8-разрядных канала
 Изменяемая громкость, частота и форма сигнала (прямоугольные импульсы с изменяемой шириной периодов) для каждого канала
 Фильтр высоких частот
 Опрос клавиатуры (до 64 клавиш)
 Порты потенциометров (8 независимых портов, каждый имеет разрешение в 8 разрядов)
 Таймеры (звуковые каналы 1, 2, и 4 могут работать в режиме генерации прерываний при пересечении их счётчиками нуля)
 Генератор псевдослучайных чисел (возможно чтение 8 или 9 разрядов 17-разрядного polynomial счётчика)
 Последовательный порт ввода вывода
 Генерация прерываний

Музыка для POKEY 
Возможности POKEY позволили реализовать в игровых программах полифоническую музыку и звуковые эффекты. Максимальная полифония — 4 голоса. Один из звуковых драйверов, разработанных для семейства 8-разрядных компьютеров Atari, назывался AMP engine. Он использовался музыкантом Gary Gilbertson.

В настоящее время возможна программная эмуляция звуковых возможностей POKEY. Подобная эмуляция реализована, например, в плеере SAP Player .

Примечания

Ссылки 
 ASMA — Atari SAP Music Archive — Коллекция музыки для POKEY из различных игр для 8-разрядных систем Atari.
 Adept Zap’s TMC plug-in — Плагин для Winamp и XMMS, позволяющий воспроизводить музыку для POKEY.
 POKEY Chip data sheet — Документация на POKEY.
 Raster Music Tracker — Музыкальный редактор для Windows, позволяющий создавать музыку для POKEY без наличия реальной микросхемы (с помощью встроенного программного эмулятора).

Микросхемы звукогенераторов
Atari 8-bit